Momm ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Momm (1946–2008), deutscher Bildhauer
 Harald Momm (1899–1979), deutscher Springreiter und Oberst der deutschen Wehrmacht
 Milo Pablo Momm (* 1977), deutscher Opernregisseur, Tänzer und Choreograph
 Oliver Momm, deutscher Musikproduzent und Remixer
 Wilhelm Momm (1865–1935), deutscher Verwaltungsjurist; Regierungspräsident in Trier, Wiesbaden und Potsdam

Siehe auch:
Mom